La Ferté (Jura)
ook*
La Ferté-Alais,  Essonne
La Ferté-Beauharnais, Loir-et-Cher 
La Ferté-Bernard, Sarthe
La Ferté-Chevresis, Aisne 
La Ferté-Frênel, Orne
La Ferté-Gaucher, Seine-et-Marne 
La Ferté-Hauterive,  Allier
La Ferté-Imbault, Loir-et-Cher
La Ferté-Loupière, Yonne
La Ferté-Macé, Orne
La Ferté-Milon, Aisne
La Ferté-Saint-Aubin, Loiret
La Ferté-Saint-Cyr, Loir-et-Cher 
La Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime 
La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne  
La Ferté-sur-Chiers, Ardennes
La Ferté-sur-Grosne, deelgemeente van Saint-Ambreuil, op welker grondgebied de:
Abdij van La Ferté, moederabdij van de cisterciënzers
La Ferté-Vidame, Eure-et-Loir 
La Ferté-Villeneuil,  Eure-et-Loir